Гиляны (устар. Гилени ) — село в Ножай-Юртовском районе Чеченской Республики. Административный центр Гилянинского сельского поселения.

География 
Село расположено у границы Чечени с Дагестаном, на левом берегу реки Ярык-су, в 15 км к востоку от районного центра Ножай-Юрт и в 20 км к юго-западу от города Хасавюрт.

Ближайшие населённые пункты: на севере — село Чапаево, на востоке — сёла Калининаул и Ленинаул на юге — село Татай-Хутор и на юго-западе — село Зандак.

История 
По мнению А. А. Адилсултанова cело было основано чеченцами-аухарами. Слово «Гилна», он связывает с войнами чеченцев и персов. Однако согласно преданиям местных жителей, село Гиляны было основано человеком по имени Гили, у которого были сыновья Битаро, Чарто и Ялхо, от которых пошли три тайпа — битарой, чартой и ялхой.

С 1944 по 1958 года, в период депортации чеченцев и ингушей и упразднения Чечено-Ингушской АССР, село носило название Уриб.

В 1993 году в селе произошли разрушительные оползни, после чего половина жителей населённого пункта было переселено в село Коби Шелковского района, где им были выделены участки для постройки домов.

В феврале 2012 года в районе села проходила спецоперация, в результате которой было уничтожено 20 чеченцев, со стороны федеральных войск 17 погибли, 34 ранены.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Образование 
 Гилянинская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 1.
 Гилянинская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 2.

Улицы 
 Улица А.Г. Хаджиматова,
 Улица А-Х.Кадырова,
 Улица Восточная,
 Улица Заречная,
 Улица Крайняя,
 Улица С.А. Джайнабизова,
 Улица Северная,
 Улица Сельская ,
 Улица Зандакская ,
 Улица Х. Нурадилова,
 Улица Центральная,
 Улица Школьная,
 Улица Южная.

Примечания 

Населённые пункты Ножай-Юртовского района